Bobo steht für

 zwei verschiedene Völker in Burkina Faso und Mali, siehe Bobo (Volk) und Bwaba
 Bobo (Gesellschaft), Abkürzung von „bourgeois bohémiens“, Teil der Oberschicht in westlichen Staaten
 Bobo-Dioulasso, Stadt in Burkina Faso
 Bobo (Friesland), friesischer Herrscher des 8. Jahrhunderts
 einen Glaubensanhänger der Bobo Ashanti, einer strenggläubigen Fraktion der Rastafarians
 Bobo (Zeitschrift), ein niederländisches und indonesisches Kinderzeitschrift, das die Abenteuer von Bobo, einem blauen Kaninchen, verfolgt

Bobo ist der Name mehrerer Comics und Comicfiguren:
 Bobo, der Ausbrecherkönig, frankobelgischer Comic von Paul Deliège und Maurice Rosy
 Bobo (Sergio Staino), Hauptfigur und Alter-Ego des italienischen Comiczeichners Sergio Staino in seiner Polit-Satire
 Bobo (Lars Mortimer), Trollbär des schwedischen Comiczeichners Lars Mortimer
 Bobo Siebenschläfer, Comicfigur für Kleinkinder von Markus Osterwalder

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bobo (Fayette County, Alabama)
 Bobo (Madison County, Alabama)
 Bobo (Georgia), im Gordon County
 Bobo (Coahoma County, Mississippi)
 Bobo (Quitman County, Mississippi)
 Bobo (Ohio), im Pike County
 Bobo (Texas), im Shelby County

Personen:
 Bobô (Deivson Rogério da Silva; * 1985), brasilianischer Fußballspieler, u. a. bei Beşiktaş Istanbul und Kayserispor
 Gcobani Bobo (* 1979), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Jonah Bobo (* 1997), US-amerikanischer Schauspieler
 Halfo Bobo († vermutlich 19. Jahrhundert), Usbeke, siehe Halfo-Bobo-Mausoleum
 Lawrence D. Bobo (* 1958), US-amerikanischer Soziologe
 Marta Bobo (* 1966), spanische Sportgymnastin
 Roger Bobo (1938–2023), US-amerikanischer Musiker und Musikpädagoge
 Sireli Bobo (* 1976), fidschianischer Rugby-Union-Spieler
 Willie Bobo (1934–1983), US-amerikanischer Jazz-Perkussionist
 Christiane Hebold, bekannt als Bobo und Bobolina, Sängerin von Bobo in White Wooden Houses
 Bobo (Vorname), kantonesischer Vorname für Frauen und Männer
 Eric Correa (* 1968), US-amerikanischer Perkussionist
 DJ BoBo, eigentlich Peter René Baumann (* 1968), Schweizer Popmusiker
 Charles „Bobo“ Shaw (1947–2017), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger und Bandleader

im National Register of Historic Places gelistete Objekte:
 Bobo Hotel, in Lynchburg, Tennessee, ID-Nr. 94000283
 Bobo Senior High School Building, in Clarksdale, Mississippi, ID-Nr. 08000196

Siehe auch:
 Bobo Branch, Fließgewässer im Cleburne County, Alabama
 Bobo Outlet, Fließgewässer im Coahoma County, Mississippi
 Bobo Lake, See im Coahoma County, Mississippi
 Bobo Link Lake, See im Cass County, Minnesota
 Bobo River, Fluss in Australien
 Bobo doll study, ein psychologisches Experiment
 Bobo Ridge, Gebirgskamm in Antarktika
 Popo